Turtle River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Turtle River (Big Turtle River), im Kenora District, Ontario
 Turtle River (Dauphin Lake), in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Turtle River (Bowstring River), in Minnesota
 Turtle River (Brunswick River), in Georgia 
 Turtle River (Mississippi River), in Minnesota
 Turtle River (North Dakota), Nebenfluss des Red River of the North in North Dakota  

Turtle River ist der Name folgender Orte:

 Turtle River (Minnesota), Stadt im Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten

Siehe auch: 
 Turtle River Township